Purge peut se référer à :

 une action de purification ascétique, mystique, rituelle ou religieuse, comme celles effectuées dans certains rites ou comme celle que le purgatoire réserve aux âmes damnées, selon différentes croyances et religions ;
 la purge, une pratique de la médecine traditionnelle consistant en l'utilisation de certaines plantes médicinales (ou du jeûne) et dont le but est de débarrasser le corps, à titre préventif ou curatif, des substances nocives qui le rendent ou qui pourraient le rendre malade ;
 la  : action de vider un contenant de son contenu ;
 un robinet ou une  de purge, un dispositif permettant de vider le contenu d'un récipient ou d'un espace contenant un liquide ou un gaz, notamment :
 les purges des ballasts d'un sous-marin, permettant de contrôler sa flottabilité et son niveau de profondeur,
 en plongée sous-marine, les purges qui équipent les gilets stabilisateurs ;
 une opération de « désinfection ».
 une « épuration politique » :
 les Purges staliniennes, épurations politiques que Staline réalisa principalement dans les années 1930,
 la Purge de Pride, événement politique de l'histoire anglaise du  et servit à constituer un nouveau parlement,
 la Purge durant l'occupation du Japon, de 1945 à 1952 ;
 l'action de libérer un bien immobilier de ses charges (le libérer d'une hypothèque, par exemple) ;
 en géotechnique, la purge , un volume de matériau au sein d’un ouvrage ou du terrain naturel, souvent de mauvaise qualité, qui a été enlevé et remplacé par un matériau de meilleure qualité. Cette pratique est très courante en terrassement, pour améliorer la « portance » des surfaces circulées ;
 en informatique, l'action de racler un disque d'un système d'information.

Œuvres 

 Purge, un roman de l'écrivaine finlandaise Sofi Oksanen paru en 2010 ;
  ;
 Purge (Puhdistus), film finlandais de Antti Jokinen sorti en 2012 ;
 La Purge, titre québécois du film The Purge (2013) ;
 La Purge 2 (2014), suite du film précédent ;
 Purge Jedi, coup d'État du sénateur Palpatine dans l'univers fictif de Star Wars ;
 Purge and Pionce Ltd., un bâtiment en briques rouges faisant partie de l'univers fictif de la série de romans Harry Potter ;
 Purge, chanson de Willow Smith.